Als DFB-Bundestag wird das höchste Gremium des Deutschen Fußball-Bundes bezeichnet, das praktisch als Parlament des Fußballs fungiert.

Der DFB-Bundestag wird turnusgemäß alle drei Jahre einberufen. Drei Jahre beträgt auch die Amtsdauer des Präsidiums und des Vorstandes des DFB. Ab dem DFB-Bundestag 2025 wird dieser alle zwei Jahren zusammenkommen; auch die Amtsdauer des Präsidiums und des Vorstandes werden daran angepasst. Der Bundestag setzt sich derzeit aus insgesamt 259 stimmberechtigten Delegierten zusammen, zu denen die Mitglieder von Präsidium und Vorstand, die Abgesandten der Landes- und der Regionalverbände des DFB sowie des Ligaverbandes zählen. Hinzu kommen die Ehrenmitglieder und die Mitglieder der Rechtsorgane, der Revisionsstelle und der Ausschüsse, die mit beratender Stimme teilnehmen.

Der Bundestag ist beschlussfähig, wenn bei der Feststellung der Stimmberechtigten mindestens die Hälfte der Gesamtstimmen vertreten ist. Bei den Wahlen zu Präsidium und Vorstand genügt die einfache Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen zur wirksamen Beschlussfassung. Hingegen bedürfen beispielsweise Satzungsänderungen der Zweidrittelmehrheit.

Liste der DFB-Bundestage 

Quelle: www.dfb.de

Weblinks 
 Der Bundestag als DFB-Gremium, www.dfb.de

Einzelnachweise 

Bundestag